Слободан Костић може да се односи на:

 Слободан Костић (лекар) (1902—1986), академик САНУ.
 Слободан Костић (књижевник) (1952—2012), професор теорије књижевности
 Слободан Костић (боксер)